Ланьозу — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Брага.
 Замок Ланьозу — средневековый замок во фрегезии Повуа-ди-Ланьозу поселка Повуа-ди-Ланьозу округа Брага Португалии.